— японский политик, член либерально-демократической партии.

Биография 
Родилась в Токио 7 ноября 1927 года. Её отец был бизнесменом, мать домохозяйкой. В 1947 году окончила колледж Цуда. В 1950 году получила степень магистра в области права в Токийском университете.

В 1950-80 годах работала в министерстве труда. В 1980 году была избрана в Палату советников, дважды переизбиралась. В 1996 году была избрана членом Палаты представителей. 26 августа 1989 года была назначена главным секретарём Кабинета министров Японии. Она стала первой женщиной, назначенной на этот пост. Через 6 месяцев, в январе 1990 года, была снята с поста.

В 1992—1993 годах являлась министром образования.

С 26 апреля 2001 года по 19 ноября 2003 года занимала пост министра юстиции.

В 2007—2013 годах являлась главой университета Хакуо.

Личная жизнь 
Вдова политика Киндзи Мориямы.

Примечания 

Выпускники Токийского университета
Министры юстиции Японии
Министры образования Японии
Члены Палаты представителей Японии
Члены Палаты советников Японии
Члены Либерально-демократической партии (Япония)
Женщины-политики Японии